Mavrovo ist:

 eine kulturell-geographische Region im Westen Nordmazedoniens, siehe Mavrovo (Region)
 ein Ort in dieser Region, siehe Mavrovo (Dorf)
 der dort liegende Nationalpark, siehe Mavrovo-Nationalpark
 ein dortiger See, siehe Mavrovosee
 die dortige Opština, siehe Opština Mavrovo i Rostuša
 ein dortiger Fluss, siehe Mavrovska Reka

Zudem bezeichnet Mavrovo:

 ein nordmazedonisches Bauunternehmen, siehe Mavrovo (Unternehmen)